Die FA Women′s Super League 2019/20 ist die zehnte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Da die „Spring Series“ genannte FA Women’s Super League 2017 nicht mitgezählt wird gilt sie als neunte Saison. Es ist die zweite Austragung nach der Neuorganisation der vier obersten englischen Ligen im Frauenfußball. Sie wird unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde im September 2019 gestartet und soll bis Mai 2020 laufen.

Gegenüber der Saison 2018/19 wurde die Liga um eine auf nun zwölf Mannschaften aufgestockt. Hinzu kamen der Meister und Vizemeister der FA Women′s Championship der Vorsaison. Abgestiegen war die Mannschaft von Yeovil Town.

Der Meister und Vizemeister qualifizieren sich für die UEFA Women’s Champions League 2020/21.

Nach dem 23. Februar 2020 wurde die Liga unterbrochen, da die Nationalmannschaft am SheBelieves Cup 2020 teilnahm. Sie sollte am 22. März fortgesetzt werden, alle Märzspiele wurden aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. Nach weiteren Verschiebungen wurde die Saison am 25. Mai 2020 abgebrochen. Am 5. Juni wurde die bis dahin zweitplatzierte Mannschaft von Chelsea aufgrund des besseren Quotienten zum Meister erklärt, Chelsea und Manchester City als Englands Teilnehmer an der Champions League 2020/21 bestimmt sowie Liverpool zum Absteiger erklärt.

Aktuelle Tabelle 

Anmerkung:
Stand: 23. Februar 2020 (Spiele), Platzierungen gemäß Quote (gegenüber dem Stand nach Spielen tauschten Chelsea und Manchester Ciy sowie Tottenham und Everton die Plätze)
| style="vertical-align:top" |

|}
Anmerkung: X = Die für März bis Mai angesetzten Spiele wurden wegen der COVID-19-Pandemie im Vereinigten Königreich zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben und dann abgesagt.

Beste Torschützinnen 

Stand: 23. Februar 2020

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 soccerway.com: WSL

2019/20
Fußballsaison 2019/20